Igor Boras – bośniacki bobsleista
Zygmunt Boras – polski historyk
Borås  – miasto w Szwecji